Stargirl bezeichnet folgende Werke:

 Stargirl (Roman), Roman von Jerry Spinelli (2002)
 Stargirl (2017), Science-Fiction-Film von Natasha Kermani
 Stargirl: Anders ist völlig normal, Filmdrama-Adaption des Romans von Julia Hart
 Stargirl (Fernsehserie), Science-Fiction-Fernsehserie (2020)

Siehe auch
 Star Girl, Computerspiel für Mobilgeräte